

Plaatsen
Cepeda (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Cepeda (Salamanca), een gemeente in de Spaanse provincie Salamanca
Cepeda la Mora, een gemeente in de Spaanse provincie Ávila
Dehesa de la Cepeda, een exclave van de autonome regio Madrid

Personen
Wilson Cepeda, een Colombiaans wegwielrenner
Jefferson Cepeda, een Ecuadoriaans wegwielrenner
Orlando Cepeda, een Puerto Ricaans honkbalspeler
Frederich Cepeda, een Cubaans honkbalspeler